OAQ steht für:
 Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung
 Observatorio Astronómico de Quito, ecuadorianisches Sternenobservatorium
 Ordre des architectes du Québec, quebecische Architektenvereinigung
 Overall Allotment Quantity, zulässige Zuckerproduktionsmenge des US-Landwirtschaftsministerium als ausländische Einfuhr

Abkürzung